Marcel Bernard ha battuto in finale Jaroslav Drobný 3-6 2-6 6-1 6-4 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

1ª sezione

2ª sezione

Parte bassa

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1946